14. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 4–5 lutego 1956 roku w szwedzkim Kvarnsveden. Zawodniczki startowały na naturalnym lodowisku na Idrottsplatsen. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 1000 m, 3000 m. Najlepsza była reprezentantka ZSRR Sofja Kondakowa. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarek z 7 krajów. Sklasyfikowane zostały 23.

Wyniki 
DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1956 w sportach zimowych
1956 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji